Bretten kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bretten, Haut-Rhin, kommun, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Bretten, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg,